Parafie pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej (MB ⇒ Matki Boskiej lub Matki Bożej):

Parafie w Polsce 
 Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Czarnej Wodzie
 Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Drygałach
 Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Knurowie
 Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Kole
 Rektorat Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie (Dębniki)
 Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie (Nowa Huta)
 Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie (Zwierzyniec)
 Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie
 Parafia Matki Bożej Częstochowskiej i Świętego Józefa w Lutoryżu
 Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Łące Prudnickiej
 Parafia Matki Bożej Częstochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach
 Parafia Matki Bożej Częstochowskiej i św. Barbary w Piechcinie
 Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Podlesiu Śląskim
 Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Skokowej

Parafie na świecie 
 Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Bostonie (Stany Zjednoczone)
 Parafia Matki Bożej Jasnogórskiej w Clinton (Stany Zjednoczone)
 Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Coventry (Stany Zjednoczone)
 Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Turners Falls (Stany Zjednoczone)
 Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Worcester (Stany Zjednoczone)

Zobacz też 
 kościół Matki Bożej Częstochowskiej
 parafia Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
 

!